Por Crossville pode estar à procura de:
 Crossville (Alabama)
 Crossville (Illinois)
 Crossville (Tennessee)

Desambiguações de topônimos